Ghazi peut désigner :

Patronyme 

 Abdul Rashid Ghazi (1964-2007), un imam pakistanais ;
 Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi (1506-1543), un dirigeant religieux, politique et militaire somali ;
 Anwar El-Ghazi (1995-), un footballeur néerlando-marocain ;
 Farid Ghazi (1974-), un footballeur international algérien ;
 Harith bin Ghazi al-Nadhari (?-2015), haut responsable de la loi islamique au sein d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) ;
Mohammad Ghazi (1913-1998), traducteur iranien ;
 Mohammed Ghazi (1795-1832), un Avar caucasien, ouléma et ascète ;
 Noura Ghazi (1981 - ), avocate syrienne des droits de l'Homme.
Sidi Mohamed Al-Ghazi (1513-1562), Chevalier Marocain sous la Dynastie des Saadiens ;

Prénom 
 
 Ghazi (1912-1939), est souverain du Royaume d'Irak de 1933 à 1939.

Toponyme 

 
 Dera Ghazi Khan est une ville pakistanaise, et capitale du district de Dera Ghazi Khan, dans la province du Pendjab.
 Le district de Dera Ghazi Khan est une subdivision administrative du sud de la province du Pendjab au Pakistan.

Personnage de fiction 
 Battal Ghazi est une figure sainte et mythique de l'islam ainsi qu'un guerrier agissant en Anatolie.

Références

Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin